Lorostemon är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Lorostemon ingår i familjen Clusiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malpigiaordningen
Lorostemon